Rovastinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Rovastinsaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (2 ha)
2. Rovastinsaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg,  (10 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar